Comando, Commando, Commandos puede significar:

Ejército 
Comando, conjunto de unidades militares o un grupo de personal bajo las órdenes de un único oficial.
Commando, una paloma mensajera de la Segunda Guerra Mundial que recibió la medalla Dickin (equivalente a la Cruz Victoria).

Transporte 
Commando (caballo)
C-46 Commando, Curtiss-Wright C-46 Commando, un avión de transporte de Estados Unidos.
Norton Commando, una motocicleta británica fabricada por Norton Motorcycle Company de 1967 a 1976.
Cadillac Gage V-100 Commando, un anfibio blindado de transporte personal.
Dodge 100 "Commando", un camión producido por Dodge en Gran Bretaña.

Cine 
Commando (película), una película de 1985 protagonizada por Arnold Schwarzenegger.
Commando (película de 1988), una película de Bollywood por Babbar Subhash.
Commandos (película), un thriller de 1968 sobre la Segunda Guerra Mundial.
Commando: On the Front Line, un documental británico de 2007 sobre reclutas en entrenamiento militar.

Videojuegos 
Commando (videojuego), un videojuego de 1985 (sin relación con la película).
 Commandos, una serie de videojuegos de táctica de 1998.
 Commandos: Behind Enemy Lines (Commandos: Detrás de las líneas enemigas)
 Commandos: Beyond The Call Of Duty (Commandos: Más allá del deber)
 Commandos 2: Men of Courage (Commandos 2: Hombres de coraje)
 Commandos 3: Destination Berlin (Commandos 3: Destino Berlín)
 Commandos: Strike Force (Commandos: Fuerza de ataque)
Star Wars: Republic Commando, un videojuego de Star Wars de 2005.

Otros 
Una herramienta de GUI para el funcionamiento de líneas de comandos en el Macintosh Programmer's Workshop (MPW) y más tarde en A/UX.
IEC 60309 conectores (conectores "commando" ), un tipo de conector de alimentación.
Commandoes, un grupo de suricatas destacado en Meerkat Manor.
Commandos (Transformers), un grupo de Decepticons. 
Commando Comics, un cómic de guerra británico.
Un nombre alternativo para Fugitive (videojuego).
Steve Willis (entrenador personal), tcc "Commando", un entrenador en The Biggest Loser (serie de TV australiana).
Canción de The Ramones
Banda de Thrash Metal de Mérida Yucatán

Véase también 
Comando